Cette page présente le bilan saison par saison du Racing Club de Lens. 

Les meilleurs résultats du club figurent en or.

Tableau

Notes 

Racing Club de Lens
Lens